Zjoekovski kan verwijzen naar:
 Zjoekovski, stad in de Russische oblast Moskou 
 Vasili Zjoekovski (1783-1852), Russisch schrijver en dichter 
 Nikolaj Zjoekovski (1847-1921), Russisch wetenschapper